Svetlana Klyuka (Belogorsk, Rusia, 27 de diciembre de 1978) es una atleta rusa especializada en la prueba de 800 m, en la que ha logrado ser subcampeona europea en 2006.

Carrera deportiva

En el Campeonato Europeo de Atletismo de 2006 ganó la medalla de plata en los relevos 800m, con un tiempo de 1:57.48 segundos, llegando a meta tras su compatriota Olga Kotlyarova y por delante de la británica Rebecca Lyne (bronce).

Referencias

Atletas de Rusia